O nome Robert Fellowes pode se referir a:
 Robert Fellowes, Barão Fellowes (1941-)
 Robert Fellowes (político) (1742-1829)

Desambiguação